Contrecœur peut être : 
 Contrecœur, une ville du Québec ;
 Contrecœur, un film québécois de Jean-Guy Noël sorti en 1980 ;
 Antoine Pécaudy de Contrecœur (1596-1688), officier de l'armée française en Nouvelle-France.
 François-Antoine Pécaudy de Contrecœur (1676-1743), militaire français, commandant de l'armée française en Nouvelle-France, fils du précédent.
 un contrecœur, élément d'architecture est un contre-mur dans le foyer de cheminée.
Le contre-chœur est le deuxième chœur face au chœur liturgique dans une église à double chœur.

Homonymie